«Мороз по коже»:
 «Мороз по коже» — немой художественный фильм 1912 года Владимира Касьянова.
 «Мороз по коже» — французский фильм 1963 года, режиссёр Жюльен Дювивье.
 «Мороз по коже» — российский фильм 2007 года, режиссёр Крис Солимин.
 «Мороз по коже» — сингл группы «Сплин» 2014 года.